

Persone
 Frank Bossard (1912-2012) – agente segreto britannico
 Jenny Bossard-Biow (1813 – dopo 1858) – fotografa tedesca

Altro
 Bossard Arena – stadio del ghiaccio principale della città di Zugo, in Svizzera